Blunck est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Aaron Blunck (né en 1996), skieur acrobatique américain
Andreas Blunck (1871-1933), homme politique allemand
Christian Blunck (né en 1968), joueur allemand de hockey sur gazon
Ditlev Blunck (1798-1853), peintre danois de l'Âge d'or
 (1888-1961), juriste et écrivain allemand
 (né en 1950), comédien et acteur norvégien
 (né en 1962), compositeur et parolier allemand

Homonymie de patronyme